Jack Davis peut désigner :
  (1914-1992), acteur américain ;
 Jackie Davis (1920-1999), organiste et pianiste américain ;
 Jack Davis (1924-2016), auteur américain de bande dessinée ;
 Jack Davis (1930-2012), athlète américain ;
 Jack Davis (1935-2018), militaire et homme politique américain.